Strmovo (gmina Bajina Bašta) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta
 Strmovo (gmina Lajkovac) – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Lajkovac
 Strmovo (gmina miejska Lazarevac) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac